Reubell ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-François Reubell (1747–1807), französischer Revolutionär
 Jean-Jacques Reubell (1777–1847), französischer General